Уикипедия на ломбардски език () е раздел на ломбардски език в Уикипедия. Проектът започва работа през октомври 2005 година.

Статистика

Посещаемост 

Ломбардски език
Ломбардски език
Ломбардия
Езици в Италия
Езици в Швейцария